Ханке,  — немецкая фамилия.
 Ханке, Ганс (1908—1997) — немецкий офицер, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Ханке, Джон (род. 1967) — американский предприниматель, CEO компании Niantic.
 Ханке, Карл (1903—1945) — партийный деятель Третьего рейха, последний рейхсфюрер СС.
 Ханке, Майк (род. 1980) — немецкий футболист.